Hart puede hacer referencia a:

 Brian Hart Ltd., antiguo fabricante de piezas para automóviles.

También puede referirse a algunos lugares:

 Hart, un territorio no organizado en el estado de Dakota del Norte (Estados Unidos).
 Hart, una ciudad en el estado de Míchigan (Estados Unidos).
 Hart, una parroquia civil y un pueblo en el condado de Durham (Inglaterra).
 Hart, un distrito no metropolitano en el condado de Hampshire (Inglaterra).

O a diferentes personas:

 Basil Liddell Hart, escritor e historiador militar británico.
 Bret Hart, luchador profesional canadiense.
 Gary Hart, político y abogado estadounidense.
 Herbert Lionel Adolphus Hart, abogado británico, filósofo del derecho.
 William S. Hart, actor estadounidense.
HART, Highway Addressable Remote Transducer

Enlaces externos